L'edizione 1957 della Klass A fu la 20ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dalla Dinamo Mosca, giunto al suo ottavo titolo.

Stagione

Novità
I club partecipanti furono 12, come nella precedente stagione: le retrocesse Trudovye Rezervy Leningrado e ODO Sverdlovsk, furono infatti sostituite dalle neo promosse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e Spartak Minsk. Le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno per un totale di 22 turni: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Formula
A differenza della stagione precedente, era prevista un'unica retrocessione in seconda divisione, riservata alla squadra classificata in ultima posizione, anziché due. Erano assegnati due punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Mosca campione sovietico.
Spartak Minsk retrocesso in Klass B 1958.

Classifica marcatori

Risultati

Note

Voci correlate
Kubok SSSR 1957
Klass B 1957

Collegamenti esterni
  Campionato sovietico 1957 su RSSSF.com

Calcio nel 1957
1957